Chakra steht für:

 Chakra, tantrisches Konzept von Energiezentren des Menschen
 Chakra (Wurfscheibe), Attribut des Hindu-Gottes Vishnu
 Originaltitel des Films Das Rad des Glücks
 eine Linux-Distribution, siehe Arch Linux#Derivate